Morval kan syfta på:

 Morval, England – en ort och civil parish i Cornwall, England
 Morval, Jura – en ort i Andelot-Morval, Jura, Frankrike
 Morval, Pas-de-Calais – en kommun i Pas-de-Calais, Frankrike